Titanichthys (junior synoniem: Brontichthys) is een geslacht van uitgestorven vissen uit het Devoon, dat behoorde tot de placodermen. Ze konden tot 7 meter lang worden en waren daarmee bijna even groot als Dunkleosteus, maar in tegenstelling tot dit geslacht waren het waarschijnlijk geen predators. Titanichthys had geen scherpe snijvlakken op de rand van het koppantser, maar kleine afsluitbare plaatjes in de bek. Waarschijnlijk gebruikte Titanichthys zijn bek om kleine visjes of zoöplankton te vangen, waarbij de plaatjes dienden om de prooi binnen te houden maar het water door te laten als de bek gesloten werd.

Het eerste fossiel van Titanichthys werd in Marokko ontdekt door de Franse geoloog Henri Termier. Termier deelde het fossiel oorspronkelijk in bij het geslacht Gorgonichthys. Uiteindelijk kreeg de soort de naam Titanichthys agassizi.

Placodermi
Devoon